Сё Сэй (尚 清, 1497—1555) — король государства Рюкю с 1526 по 1555 год. Он был пятым сыном короля Сё Сина, которому он наследовал.

1534 году на Рюкю прибыла китайская миссия саппо от императора Мин Цзяцзина. Послы Чэнь Кань () и Гао Чэнь () вручили Сё Сэю инвеституру императора.

Сё Сэй подавил восстание на Амами и Осима в 1537 году и в том же году принял меры по улучшению защиты от вако.

При нем имелись торговые миссий иностранными странами как Патани (1490—1543) и Сиамом (1425—1570).

Сё Сэй умер в 1555 году, и ему наследовал его второй сын Сё Гэн.

Источники 
 Kerr, George H. (1965). Okinawa, the History of an Island People. Rutland, Vermont: C.E. Tuttle Co. OCLC 39242121
 Smits, Gregory. (1999). Visions of Ryukyu: Identity and Ideology in Early-Modern Thought and Politics, Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 978-0-824-82037-4; OCLC 39633631

Короли Рюкю